Tomonobu Itagaki
14551 Itagaki
Itagaki Taisuke
Keisuke Itagaki

Desambiguação